— ранобэ, написанное Юки Яку и проиллюстрированное Флаем. Издательство Shogakukan к январю 2022 года выпустило под своим импринтом Gagaga Bunko десять томов основной серии и два сборника рассказов. Адаптация ранобэ в формате манги с иллюстрациями Эйта Тиды публиковалась в журнале Monthly Gangan Joker издательства Square Enix с декабря 2017 по февраль 2021 года. По состоянию на февраль 2021 года манга была издана в шести томах-танкобонах. Студией Project No.9 ранобэ адаптировано в формат аниме-сериала, трансляция которого проходила с января по март 2021 года. В феврале 2023 года был анонсирован второй сезон сериала.

Персонажи 
 — главный герой истории, старшеклассник, ставший в своей школе социальным изгоем. В популярной японской онлайн-игре «Атафами» он под игровым ником «Нанаси» возглавляет турнирную таблицу лучших игроков. Так как Томодзаки часто сравнивает свою реальную жизнь с внутриигровой, он считает «Атафами» «божественной игрой», в которой существует идеальный баланс, поскольку равные усилия будут вознаграждены равным результатом; напротив, реальная жизнь, которую Томодзаки называет «отстойной игрой», не обладает руководством по прохождению, имеет заранее определённые при рождении характеристики и необъяснимый дисбаланс. Его взгляды начинают меняться, когда он узнаёт, что его идеальная одноклассница Хинами, которая всё это время занимала второе место в турнирной таблице «Атафами», рассматривает реальную жизнь как игру, в которой можно выиграть, и Томодзаки предлагает Хинами стать его помощницей по прохождению этой игры. У него есть младшая сестра.

 Сэйю: Ёсицугу Мацуока (промовидео); Гэн Сато (аниме)

 — одноклассница Томодзаки, которую считают идеальной девушкой. Она преуспевает во всем, что делает, будь то социальные навыки, учёба или спорт, возглавляет свою группу в классе, превосходит всю школу в оценках и побеждает в соревнованиях по лёгкой атлетике, при этом сохраняет располагающие к себе личные качества. С другой стороны она выполняет ужасающее количество тяжёлой работы и твёрдо верит, что реальные, самоотвержённые усилия помогут добиться успеха во всём. Хинами также является страстной поклонницей «Атафами», в которой она известна под ником «NO NAME», и очень уважает «Нанаси», которого она не смогла превзойти, несмотря на её усилия по анализу его стиля игры и совершенствованию своих защитных приёмов. Позже она стала президентом ученического совета школы.

 Сэйю: Харука Томацу (промовидео); Хисако Канэмото (аниме)

 — одноклассница Томодзаки, энергичная, озорная и популярная девушка, состоящая вместе с Хинами в школьной секции лёгкой атлетики. Друзья называют её «Мимими», а Кикути — «Минми». Сохраняя жизнерадостную манеру поведения, Минами при этом не уверена в себе и своих личных качествах, вследствии чего легко уступает, не желая испортить настроение. Минами настойчиво навязывала свою дружбу замкнутой Кикути, и в конечном итоге они стали подругами. Вопреки обманчивой видимости, она преуспевает как в учёбе, так и в спорте, но не может обойти Хинами, которая постоянно занимает первые места. Минами баллотировалась против Хинами на выборах в ученический совет, но проиграла.

 Сэйю: Икуми Хасэгава

 — одноклассница Томодзаки, замкнутая в себе и любящая книги девушка, часто проводящая время в библиотеке. Начала проявлять интерес к Томодзаки после недоразумления в связи с интересом к книгам одного и того же автора; на самом деле Томодзаки использовал эти книги только в качестве прикрытия, когда занимался в библиотеке анализом стратегии в «Атафами». Томодзаки признаёт недоразумение, и, несмотря на это, всё равно решает попытаться прочесть и понять книги, которые любит Фука, и они начинают развивать дружеские отношения. Хинами с самого начала избрала Фуку в качестве лучшей кандитатки на роль девушки Томодзаки, и, для достижения этой цели, создала несколько ситуаций, чтобы Томодзаки признался в своих чувствах. В конце концов Кикути и Томодзаки начали встречаться.

 Сэйю: Аи Каяно (аниме)

 — одноклассница Томодзаки, прямолинейная и необщительная девушка. Друзья называют её «Тама». Тама особенно близка с Минами, поскольку Минами была первой, кто попытался преодолеть её барьер и подружиться с ней, и они очень дорожат друг другом. Её прямолинейный характер часто вызывает неприязнь и однажды доставил ей неприятности, так как она открыто выступила против действий Эрики Конно по преследованию и издевательствам, что сделало её саму объектом издевательств. Впоследствии этого Томодзаки, Мидзусава, Такэй, Фука и другие решили помочь Таме развивать свои социальные навыки.

 Сэйю: Рёко Маэкава (аниме)

 — общительная и чуткая одноклассница Томодзаки, член группы Эрики Конно. Как человек, которому не нравятся конфликты, она часто выступает против необоснованных действий Эрики. Идзуми стала первой, с которой должен был подружиться Томодзаки, чтобы развивать свои навыки общения между людьми. Идзуми влюблена в Накамуру и, чтобы стать его партнером по игре в «Атафами», попросила Томодзаки научить её играть.

 Сэйю: Нэнэ Хиэда (аниме)

 — одноклассник Томодзаки, популярный, общительный и красивый юноша. Является членом группы Накамуры, поскольку его часто считают самым умным и рассудительным. Он часто привлекает внимание девушек и является очень хорошим собеседником: последнее стало для Томодзаки образцом для подражания.

 Сэйю: Нобунага Симадзаки (аниме)

 — одноклассник Томодзаки, фактический лидер своей собственной группы. Слишком честолюбивый и мелочный человек: это заметно, когда проигрывает Томодзаки в «Атафами» и не признаёт своё поражение, после чего усердно тренируется, чтобы взять реванш. В конце концов он признаёт умения Томодзаки и принимает его членом своей группы.

 Сэйю: Нобухико Окамото (аниме)

 — жизнерадостный и легкомысленный парень, часто создающий хороший настрой в группе Накамуры. Считаетсяя самым тупым членом группы, его часто исключают из стратегических встреч, например, когда группа планировали устроить совместный с Накамурой и Идзуми поход. Он любит быть в центре внимания, поэтому часто добровольно занимает классные должности и часто развлекает других своими спонтанными действиями.

 Сэйю: Сюнтаро Мидзуно (аниме)

 — одноклассница Томодзаки, лидер своей собственной группы. Обычно хорошо ладит с окружающими, но когда что-то идёт против её желания, она становится очень эгоистичной и агрессивной.

 Сэйю: Саяка Канэко (аниме)

 — подруга и по совместительству коллега Томодзаки и Мидзусавы. Томодзаки называет её «Гуми-тян», а Мидзусава — «Гуми». Старается не утруждать себя работой.

 Сэйю: Аканэ Фудзита (аниме)

Медиа

Ранобэ 
Bottom-tier Character Tomozaki, написанное Юки Яку и проиллюстрированное Флаем, выпускается под импринтом Gagaga Bunko издательства Shogakukan с 18 мая 2016 года. В феврале 2023 года стало известно, что с выпуском одиннадцатого тома ранобэ перейдёт в «заключительную стадию». На январь 2022 года было выпущено десять томов основной серии и два сборника рассказов.

В ноябре 2018 года американское издательство Yen Press объявило о приобретении прав на выпуск ранобэ на английском языке.

Список томов

Манга 
Адаптация ранобэ в формат манги, иллюстратором которой стал Эйт Тида, публиковалась в журнале сёнэн-манги Monthly Gangan Joker издательства Square Enix с 22 декабря 2017 по 22 февраля 2021 года. К апрелю 2021 года главы манги были скомпонованы в шесть томов-танкобонов. В ноябре 2021 года американское издательство Comikey лицензировало мангу для публикации в цифровом формате.

С 18 июля 2020 года в сервисе MangaONE и в журнале Sunday GX издательства Shogakukan публикуется манга , проиллюстрированная Баной Ёсидой и являющаяся спин-оффом серии. Сюжет спин-оффа рассказывает о Минами Нанами, одной из героинь ранобэ и манги. На январь 2023 года главы манги были скомпонованы в три тома-танкобона. Правами на выпуск спин-оффа на территории США, как и правами на ранобэ, обладает издательство Yen Press.

Список томов 
 Основная серия

 Minami Nanami Wants to Shine

Аниме 
Об аниме-адаптации было объявлено 11 октября 2019 года автором ранобэ Юки Яку и Gagaga Bunko. 21 марта 2020 года было объявлено о том, что ранобэ адаптировано в формат аниме-сериала, производством которого занялась Project No.9. Режиссёром аниме-сериала выступил Синсукэ Янаги, сценаристом — , дизайнером персонажей — Аканэ Яно, а композитором — Хироми Мидзутани. Аниме-сериал транслировался с 8 января по 26 марта 2021 года на телеканалах AT-X, Tokyo MX и . Открывающая музыкальная тема аниме-сериала — , закрывающая — ; обе исполнены группой . Сериал состоит из двенадцати серий. Дополнительная OVA-серия была выпущена 7 мая 2021 года бонусом к третьему выпуску Blu-ray и DVD с аниме-сериалом. Вторая OVA-серия была выпущена 2 июня 2021 года бонусом к четвёртому выпуску Blu-ray и DVD.

За пределами Азии аниме-сериал лицензирован компанией Funimation, которая транслировала его в Северной Америке и на Британских островах посредством своего сайта, в Европе через сервис Wakanim и в Австралии и Новой Зеландии через AnimeLab. После приобретения корпорацией Sony сервиса Crunchyroll аниме-сериал был перенесён в каталог сервиса. В Юго-Восточной Азии аниме-сериал лицензирован компанией Children’s Playground Entertainment, выпустившей его в сервисах Aniplus Asia и .

На русском языке аниме-сериал транслировался в сервисах Wakanim и Crunchyroll под названием «Низкоуровневый Томодзаки».

14 января 2022 года был одобрен новый проект по ранобэ в формате аниме. 9 февраля 2023 года был анонсирован второй сезон, получивший подзаголовок 2nd Stage (). Второй сезон будет состоять из тринадцати серий.

Список серий

Приём

Продажи и критика 
В апреле 2017 года ранобэ было продано тиражом более 100 тысяч копий. К началу октября 2018 года тираж ранобэ составил более 300 тысяч проданных копий. В апреле 2019 года совокупный тираж ранобэ превысил 500 тысяч копий. В ноябре 2020 года совокупный тираж составил более одного миллиона проданных копий. По данным на январь 2021 года совокупный тираж ранобэ составляет более 1,2 миллиона копий.

Обозреватель Демельза с сайта Anime UK News похвалила первый том ранобэ за отсылки к видеоиграм и юмор, однако подвергла его критике за затянутость и главных героев, поставив в итоге шесть баллов из десяти. В обзоре на спин-офф серии Minami Nanami Wants to Shine Демельза посчитала первый том манги слишком коротким, а иллюстрации «немного перегруженными» из-за диалоговых облачков, в результате поставив восемь баллов из десяти, отметив, что первый том станет «интересным чтением для поклонников персонажа [Минами Нанами]».

Kono Light Novel ga Sugoi! 
Ранобэ несколько раз включалось в рейтинги ежегодного справочника Kono Light Novel ga Sugoi! издательства .

Примечания 
Комментарии

Источники

Ссылки 
 Страница ранобэ на официальном сайте Gagaga Bunko
 Страница ранобэ на официальном сайте Shogakukan
 Страница манги на официальном сайте Square Enix
 Страница манги Minami Nanami Wants to Shine на официальном сайте Sunday GX
 Официальный сайт аниме

Project No.9